Новое Котяково (чуваш. Треньел, Тӗрӗньел) — деревня в Батыревском районе Чувашии, входит в состав Туруновского сельского поселения.

Население — 553 человек, из них 47,3 % мужчин, 52,7 % женщин (перепись 2010).

География 
Расположено на трассе А151 — Цивильск-Сызрань севернее с. Батырево на берегу р. Чесноковка

История 
Основано в 1753 году жителями из деревни Старое Котяково.
В 1780 году при создании Симбирского наместничества, деревня Новая Котякова Тренино тож, крещёных чуваш, вошла в состав Буинского уезда.

С 1796 года деревня Новое Котяково (Тюренево) входила в состав Батыревской волости Буинского уезда Симбирской губернии.

Население

Образование 
В деревне находится общеобразовательная школа им , детский сад «Надежда», дом культуры, 2 библиотеки, борцовский и танцевальный зал.

Улицы 
Название улиц в настоящее время: Напольная, Нагорная, ул имени Н. Кошкина, Кооперативная, Молодёжная, Николаева, Центральная.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Батыревского района